Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

 Adriana Marais, scientifique sud-africaine ; 
 Buks Marais (1927-1996), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Carole Marais, mezzo-soprano française ;
 Charles (Charl) Francois Marais (1970-), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Afrique du Sud ;
 Claude Marais (années 1930-), femme de lettres française, auteure de roman policier ;
 Conrad Marais (1989-), joueur de rugby à XV ;
 Danie Marais (1992-), nageur sud-africain ;
 Dominique Marais (1955-), footballeur français ;
 Eugène Marais (1871-1936), avocat, naturaliste, écrivain et poète d'Afrique du Sud ;
 Gérard Marais (1945-), musicien français ;
 Hannes Marais (1941-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Jean Marais (1913-1998), acteur français ;
 Lejeanne Marais (1989-), patineuse artistique sud-africaine ;
 Marie-Françoise Marais (1945-) haut magistrat français ;
 Marin Marais (1656-1728), violiste et compositeur français ;
 Mathieu Marais (1665-1737), avocat et mémorialiste français ;
 Nicky Marais (1962-), artiste namibienne ;
 Nicolas Marais (1991-), acteur de cinéma et de télévision français ;
 Peet Celliers Marais (1990-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Peter Marais (1948-), homme politique d'Afrique du Sud ;
 Pia Marais (1971-), réalisatrice et scénariste  sud-africaine ;
 Pierre-Gabriel Marais (1662-1714), prêtre jésuite français, missionnaire au Canada ;
 Piet Marais (1932-2001), avocat et un homme politique sud-africain ;
 Roland Marais (v.1685-v.1750), compositeur et gambiste français, fils de Marin Marais.

Lien externe 
 

Patronyme picard
Patronyme vendéen
Patronyme breton
Patronyme bourguignon
Patronyme normand
Patronyme français
Patronyme sud-africain